El Torneig de Viena 2022, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'octubre de 2022 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022